Andy Denzler (né en 1965), peintre suisse
 Cynthia Denzler (née en 1983), skieuse alpine colombienne
Louis Denzler (1806-1880), militaire et homme politique suisse
Patronyme suisse